Nicholson Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nicholson Island (ö i Antarktis),

Kanada 

 Nicholson Island, Northwest Territories, ö, 
 Nicholson Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar